Pengo bezeichnet:

 eine afrikanische Sprache, siehe Babungo (Sprache)
 Pengo (Computerspiel), ein älteres Computer-Videospiel
 eine ehemalige Währung Ungarns, siehe Pengő
 Pengo Technologies Inc, eine kalifornische Firma für Computerzubehör

Personen mit dem Namensbestandteil Pengo:

 Polycarp Pengo, Bischof in Tansania.
 Hans Heinrich Hübner (* 1968), deutscher Hacker mit dem Pseudonym Pengo